Суворов, Виктор (Владимир Богданович Резун; род. 1947) — сотрудник ГРУ СССР, перебежчик, писатель-публицист.
 Суворов, Виктор Иванович (1923—2014) — генерал-майор авиации, главный инженер авиации ПВО СССР (1972—1981).